Кони се може односити на:
 Кони Полгрејв - пас, кућни љубимац Владимира Путина
 Кони Нилсен - данска глумица